Walthausen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Walthausen (1895–1978), deutscher Politiker und SA-Gruppenführer
 Jobst von Walthausen (1508–1592), auch: Just Walthausen, Jost van Waldhusen oder Jost van Waldthusen, deutscher Jurist und herzoglich hannoverscher Kanzler

Siehe auch:
 Waldhausen
 Waldthausen
 Waldhusen